Konkurs Rzutu dyskiem mężczyzn podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie został rozegrany w dniach 16–19 sierpnia na Stadionie Narodowym w Pekinie. Wzięło w nim udział 37 zawodników.

Rekordy 
W tabeli są przedtawione rekordy na stan 16 sierpnia 2008r.

Przebieg zawodów

Runda kwalifikacyjna 
Runda kwalifikacyjna odbyła się 16 sierpnia o godzinie 10:40 i 12:05 czasu miejscowego. Minimum kwalifikacyjne wynosiło 64,50m. Jeśli mniej niż dwunastu zawodników uzyskało wymagany wynik, do finału awansowało dwunastu zawodników z najdalszymi rzutami.

Grupa A

Grupa B

Finał 
Finał odbył się 19 sierpnia o godzinie 21:00. Wystartowało w nim 12 zawodników. Po trzech rzutach wyłoniono najlepszych ośmiu dyskoboli, którzy oddali kolejne trzy rzuty. Zwycięzcą został Estończyk, Gerd Kanter wyprzedzając drugiego zawodnika – Polaka Piotra Małachowskiego o dokładnie jeden metr.

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008